

Note

Collegamenti esterni 
 Tony Murphy's playing statistics da AFL Tables
 Tony Murphy su AustralianFootball.com